Savijärvet kan syfta på de båda sjöarna Savijärvi i Hattula kommun i landskapet Egentliga Tavastland i Finland:
Alinen Savijärvi,  (93,67 ha)
Ylinen Savijärvi,  (36,03 ha)

Insjöar i Egentliga Tavastland
Hattula